Шассе:
 Шассе — танцевальное движение, фигура, скользящий шаг, являющийся элементом классического и некоторых бальных танцев.
 Шассе — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.  
 Шассе, Давид Хендрик (1765—1849) — французский и нидерландский генерал.
 Шассе, Клод-Луи-Доминик (1698—1786) — композитор и певец-бас Большой оперы в Париже.

См. также 
 Шоссе
 Шасси

Примечания